Станция имеет эстакадное расположение. Она была открыта 21 апреля 1917 года под названием Албёртис-авеню () в составе третьей очереди линии Флашинг (Ай-ар-ти). Станция представлена двумя боковыми платформами, обслуживающими только локальные внешние пути трёхпутной линии метрополитена.

Станция окрашена в коричневые и бежевые тона. Навес располагается только в центральной части платформы, там же располагается единственный выход в город. Платформы ограждены тёмно-зелёным, невысоким забором. Под платформами в центральной части станции располагается мезонин, где находится турникетный павильон и откуда в город ведут две лестницы на Рузвельт-авеню — между 103-й и 104-й улицами.

Первоначально станция была открыта как конечная на данной линии, однако перестала быть таковой после продления линии на восток в октябре 1925 года. До 1949 года часть линии Флашинг (Ай-ар-ти), включая эту станцию, использовалась двумя компаниями — Ай-ар-ти (IRT) и Би-эм-ти (BMT), равно как и линии Астория (Би-эм-ти). Некоторое время каждая из платформ станции была разделена на две части, на одной из которых останавливались поезда первой компании, на другой — поезда второй компании. Такой режим работы был характерен для всех станций «двойного использования». Позже станция была переименована в 104-ю улицу (), так как имелся непосредственный выход на 104-ю улицу. Впоследствии она приобрела нынешнее название.

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — 103rd Street/Corona Plaza
 Station Reporter — 7 Train
 103rd Street entrance from Google Maps Street View